Vladimir Kantor (en russe Владимир Карлович Кантор ; né le  à Moscou) est un écrivain, critique littéraire, docteur en philosophie (1988) et professeur ordinaire à la faculté de philosophie de l'École des hautes études en sciences économiques à Moscou.

Biographie 
Vladimir Kantor est le fils de Karl Moïsevitch Kantor et le frère de Maxime Karlovitch Kantor. Il termine ses études à la faculté de philologie de Université d'État de Moscou en (1969), puis devient candidat à l'Institut d'histoire de l'art en (1973). Depuis 1974, il participe aux travaux de la revue « Questions de philosophie », et fait partie du comité de rédaction. Depuis 2003 il est professeur à la faculté de philosophie de l'Université de la recherche scientifique — Haute école d'économie.

Il a bénéficié en 1992 d'une bourse en littérature à la fondation Heinrich Böll. Selon le journal français Le Nouvel Observateur (2005) V. Kantor fait partie des vingt-cinq penseurs les plus importants du monde actuel en 2005 (). Lauréat du prix « Tour d'or - Zolotaia Vychka » à deux reprises (2009 et 2013) pour ses travaux scientifiques. Ses textes sont traduits dans de nombreuses langues dont le français.

Monographies 
 1978 — L'esthétique russe de la seconde moitié du  et les luttes sociales . Moscou: art/Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба/
 1983  — « Les Frères Karamazov » de Fiodor Dostoïevski. Moscou: édition de littérature artistique (Художественная литература)
 1988 — « Au milieu des tempêtes et des angoisses de la société civile …»: La lutte des idées dans la littérature russe des années 40-70 du . Moscou: Художественная литература/«Средь бурь гражданских и тревоги…»
 1994 — En quête d'identité: expérience des classiques russes. Moscou: fondation philosophique./ В поисках личности: опыт русской классики.
 1997 - «„…Il existe une puissance européenne“. Russie: un chemin difficile vers la civilisation ». Moscou : РОССПЭН (traduit en serbe : Rusija je evropska zemija. Beograd, 2001)«„…Есть европейская держава“.Россия: трудный путь к цивилизации: Историософские очерки».
 1999  — Le phénomène du russe européen: essai philosophique. Moscou: fondation scientifique publique/Феномен русского европейца
 2001 — L'européen russe comme phénomène culturel: analyse philosophique et historique. Moscou / Москва: РОССПЭН./Русский европеец как явление культуры.
 2005 — Classique russe / Русская классика, или Бытие России. Москва: РОССПЭН. — 768 с. Серия «Российские пропилеи».
 2006 — L'arbitraire ou la liberté ? Contribution à la philosophie russe Préface de Leonid Luks /Willkür oder Freiheit? Beiträge zur russischen Geschichtphilosophie. Stuttgart: ibidem-Verlag. — 334 S. Ediert von Dagmar Herrmann sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks.
 2007 — « Entre tyrannie et liberté. Sur la question de la mentalité russe ». Москва: РОССПЭН. В поисках себя…» «Между произволом и свободой. К вопросу о русской ментальности». Москва: РОССПЭН. — 272 с. Серия «Россия. В поисках себя…»

 2008 — Saint- Pétersbourg : L'empire russe ou le chaos russe /Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. Москва: РОССПЭН. — 543 с. Серия «Российские пропилеи».
 2010 
 2010 — L'occidentalisme et le chemin de la Russie. Sur le développement de la littérature et de la philosophie russe / Das Westlertum und der Weg Russlands. Zur Entwicklung der russischer Literatur und Philosophie. ibidem-Verlag. Stuttgart, 2010. — 352 S.
 2011 — « l'effondrement des idoles  » «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). — Москва: РОССПЭН. — 606 с. Серия «Российские пропилеи».
 2013 — L'amour de son double /Любовь к двойнику. Миф и реальность русской культуры. — Москва: Научно-политическая книга. — 654 с. Серия «Актуальная культурология».
 2013  — Fiodor Stepun /Lettres /Федор Степун. Письма. Составление, археографическая работа, комментарии, вступительные статьи к тому и всем разделам В.К Кантора. (Серия «Российские Пропилеи») — М.: РОССПЭН, 2013. — 683 c.
 2014 — Classique russe deuxième édition /Русская классика, или Бытие России. 2-е издание, переработанное. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга — 600 с. (Серия «Российская пропилеи»).

Prose 
 1985 — « Deux maisons : Nouvelles » / «Два дома: Повести». Москва: Советский писатель
 1990 — « Crocodile » roman /«Крокодил» (роман; первая публикация: Нева (журнал)|«Нева», 1990, № 4; отдельное издание: Москва: Московский философский фонд, 2002. )
 1990 — « Renseignements historiques : nouvelles et récits » /Историческая справка: Повести и рассказы». Москва: Советский писатель. — 432 c. 
 1991 — « Le vainqueur des rats : roman-conte ». « Победитель крыс »: Роман-сказка Москва: Изд-во им. Сабашниковых. — 272 c. ,
 1996 —« La Citadelle », roman / «Крепость». Роман (журнальный вариант: Октябрь (журнал)|«Октябрь», 1996, № 6-7; сокращенный вариант — 2004, Москва: РОССПЭН) — 496 с.
 1998 — « Arrête : roman-conte » /«Чур: Роман-сказка». Москва: Московский философский фонд. — 176 c. 
 — « Les voisins : récit » /«Соседи: Повесть» (Октябрь (журнал)|«Октябрь», № 10)
 2000 — « Deux maisons et leurs environs : récit-conte »/«Два дома и окрестности: Повесть и рассказы». Москва: Московский Философский Фонд. — 176 с. 
 2003  — « Écrits de la maison du demi-mort: Romans, nouvelles, pièces radiophoniques »/«Записки из полумертвого дома: Повести, рассказы, радиопьеса». Москва: Прогресс (издательство)|Прогресс-Традиция. — 284 с. 
 2007 — « Guide : sur les contes de fées » /« Гид: Немного сказочная повесть» (Звезда (журнал XX—XXI веков)|«Звезда», № 6)
 2008 —« Les voisins.arabesques » / «Соседи. Арабески». Москва: Время (издательство)|Время. 
 2008  — Mort d'un pensionné /Смерть пенсионера (Звезда (журнал XX—XXI веков)|«Звезда», № 10)
 2010 —  . — М.: Летний сад (издательство)|Летний сад. — 512 с. 
 2011  — Cent dollars.petit récit/ Сто долларов. Маленькая повесть. «Звезда (издательство)|Звезда», № 4
 2012 — La pomme juteuse, récit/ Наливное яблоко. Повествования. М.: Летний сад (издательство)|Летний сад. — 430 с. 
 2012 — Deux histoires de mort d'un pensionné /Zwei Erzählungen Tod eines Pensionärs. Njanja. Два рассказа. Смерть пенсионера. Няня. — Dresden.: DRKI. — 164 с.
 2013 — Morte di un pensionato. 2013 © Amos Ediziooni,. via san Damiao 11. Venezia-Mestre, per la tradizione © Emilia Magnanini. 158 p.
 2013  — Obscurcissement /Помрачение. Роман. М.: Летний сад (издательство)|Летний сад, 2013. — 272 с.
 2015 — Au moyen âge, ou la carte de ma mémoire. Essai littéraire et philosophique/ Посреди времен, или Карта моей памяти. Литературно-философские опыты (жизнь в разных срезах). М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив. Университетская книга — 432 с. Серия «Письмена времени»
 2015 - La citadelle, roman /Крепость. Роман. Полное, восстановленное издание. М.: Летний сад (издательство)|Летний сад. — 592 с.

Publications 
  Hamlet et la guerre chrétienne Гамлет как «христианский воин» // Questions de philosophie/Вопросы философии. 2008. № 5. С. 32-46.

Références

Liens externes 
 
  Curriculum vitae de V Kantor ГУ ВШЭ: Преподаватели и сотрудники: Кантор Владимир Карлович (CV)
  Владимир Карлович Кантор
 К. И. Метолиди. Творчество В. К. Кантора в оценке критики // Семнадцатые Международные чтения молодых ученых памяти Л. Я. Лившица (Л. Жаданова), 28-29 февраля 2012 года

Écrivain russe du XXe siècle
Écrivain russe du XXIe siècle
Naissance en mars 1945
Naissance à Moscou
Philosophe russe
Naissance en RSFS de Russie